Wait, attendre en anglais, abrégé en , se retrouve dans :

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , EP de  sorti le  ;
 , EP d' sorti le .

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Maggie Reilly présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wang Chung présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Ying Yang Twins présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de White Lion présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 wait, commande Unix pour attendre ;

Variantes 
Waits peut faire référence à :
 Freddie Waits (1943-1989), un batteur de jazz américain,
 Tom Waits (1949-), un compositeur, chanteur, réalisateur musical, musicien et acteur américain,

WAITS peut faire référence à :
 un système d'exploitation de 1967, selon la chronologie des systèmes d'exploitation,

 Arthur Edward Waite (1857-1942), occultiste britannique ;
 Davis Hanson Waite (1825-1901), gouverneur du Colorado ;
 Edgar Ravenswood Waite (1866-1928), herpétologiste et ichtyologiste australien ;
 Fred Waite, homme politique néo-zélandais ;
 H. Roy Waite, pionnier américain de l’aviation ;
 Jimmy Waite (né le  à Sherbrooke, dans la province du Québec au Canada), un joueur professionnel retraité de hockey sur glace évoluant à la position de gardien de but ;
 John Waite (1952-), chanteur anglais ;
 Ralph Waite (1928-2014), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain.

Voir aussi